port lotniczy Cincinnati-Northern Kentucky  (IATA: CVG, ICAO: KCVG), 21 km na południowy zachód od centrum Cincinnati, w stanie Kentucky, obsł. Cincinnati, międzynarodowy, hub lotniczy Delta Airlines i Comair; zarządca: Kenton County Airport Board.
 port lotniczy Cincinnati-Lunken  (IATA: LUK, ICAO: KLUK), w Cincinnati 5 km na południowy wschód od centrum (Cincinnati Municipal Airport, Lunken Field), obsł. lotnictwo ogólne; zarządca: City of Cincinnati.
 port lotniczy Cincinnati-Blue Ash (ICAO: KISZ), w Blue Ash 10 km na północ od Cincinnati, obsł. lotnictwo ogólne; zarządca: City of Cincinnati.